HMS Mastiff ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Mastiff (1797), eine Brigg mit 12 Kanonen, Stapellauf 1797, Schiffbruch 1800
 HMS Mastiff (1813), eine Brigg (gun-brig) mit 12 Kanonen, Stapellauf 1813, Aufgabe 1851
 HMS Mastiff (1855), ein Mörserschiff mit einem Mörser, Stapellauf 1855, 1855 umbenannt in WV7, Verschrottung 1875
 HMS Mastiff (1856), ein Kanonenboot mit 4 Kanonen, Stapellauf 1856, Verschrottung 1963
 HMS Mastiff (1871), ein Kanonenboot mit einer Kanone, Stapellauf 1871, 1914 umbenannt in HMS Snapper, Verkauf 1931
 HMS Mastiff (1914), ein Zerstörer, Stapellauf 1914, Verkauf 1921